La Baña es el nombre de varias localidades de España:

 La Baña (La Coruña), localidad española de la provincia de La Coruña.
 La Baña (León), localidad española de la provincia de León.